Systolomorpha är ett släkte av steklar. Systolomorpha ingår i familjen puppglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Puppglanssteklar
Systolomorpha